Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto
Rodovia Marechal Rondon

Desambiguação
3